Kavka může být:

v biologii
 kavka – český název některých pěvců z rodu krkavec (Corvus)
 kavka obecná – Corvus monedula
 kavka strakovitá – Corvus dauuricus

příjmení osob
 Andrej Kavka (* 1935) – slovenský fotbalista a trenér
 Arnošt Kavka (1917–1994) – český swingový zpěvák
 Bohumil Kavka (1901–1977) – autor učebnice Krajinářské sadovnictví
 František Kavka (1920–2005) – český historik a vysokoškolský pedagog
 Josef Kavka – více osob
 Peter Kavka (1965) – slovenský fotbalista
 Peter Kavka (1966) – slovenský fotbalista
 Peter Kavka (* 1990) – slovenský fotbalový obránce
 Zdena Kavková – česká herečka a redaktorka

 Jarka Hadrabová (Jaroslava Hadrabová-Kavková) (1943–2014) – česká zpěvačka (The Rangers, Spirituál kvintet)

jiný význam
 Kavky – hovorový místní výraz pro Kavčí hory, část Prahy na rozhraní Nuslí a Podolí, sídlo České televize
 kavka – špatný hráč (např. v pokeru), kterého lze doběhnout nebo přelstít
 kafka – návnada

Související články 
 Kafka – podobné příjmení

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení